Siemienichina () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Siemienichin oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Anastasija Giennadjewna Siemienichina (ur. 1985) – rosyjska aktorka
 Natalja Michajłowna Siemienichina (ur. 1970) – rosyjska prezenterka telewizyjna

Toponim 
 Siemienichina – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające